Funck hace referencia a varios artículos:

Personas
 Frantz Funck-Brentano
 Hans von Funck
 Heinrich Christian Funck; botánico alemán